„Sierdityj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Sierdityj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i I wojny światowej (ex-„Biekas”)
 „Sierdityj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej
 „Sierdityj” – niszczyciel proj. 30bis z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów